Maxence ist ein französischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Maxence ist die französische Form des römischen Namens Maxentius, der seinerseits von dem lateinischen Begriff maximus („der Größte“) abgeleitet war.

Bekannte Namensträger 

 Maxence Caron (* 1976), französischer Schriftsteller, Philosoph und Musikwissenschaftler
 Maxence Caqueret (* 2000), französischer Fußballspieler
 Maxence Cyrin (* 1971), französischer Pianist und Komponist
 Ange Hyacinthe Maxence de Damas (1785–1862), französischer General und Staatsmann
 Maxence Lacroix (* 2000), französischer Fußballspieler
 Maxence Mailfort (* 1949), französischer Schauspieler
 Maxence Muzaton (* 1990), französischer Skirennläufer
 Maxence Parrot (* 1994), kanadischer Snowboarder
 Maxence Perrin  (* 1995), französischer Schauspieler
 Maxence Rivera (* 2002), französischer Fußballspieler
 Maxence Van der Meersch (1907–1951), französischer Schriftsteller

Siehe auch 
 Maxentius, römischer Kaiser im frühen 4. Jahrhundert
 Guernes de Pont-Sainte-Maxence, französischer Dichter des 12. Jahrhunderts
 Kanton Pont-Sainte-Maxence, eine französische Verwaltungseinheit im Département Oise

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname